Ouled Sidi Brahim – comune dell'Algeria nella provincia di Bordj Bou Arreridj
Ouled Sidi Brahim – comune dell'Algeria nella provincia di M'Sila